Курулга — село в Акшинском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Курулгинское».

География 
Село находится на юго-западе района, в долине реки Курулга (левый приток Онона), на расстоянии примерно 67 километров к юго-западу от села Акши.
 
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.

История 
Основано в 1861 году.

Население 

На 2007 год из 370 жителей	180 мужчин, 190 женщин.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения составляли буряты 48 %, русские 45 % из 370 жителей.

Инфраструктура 
Основное занятие жителей — сельскохозяйственное производство в коллективных, фермерских личных подсобных хозяйствах.

В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.

Есть ВЛ «Курулга»

Транспорт 
Подъезд к с. Курулга длиной 14,0 км

Примечания

Ссылки 
Чечель А. П. 

Населённые пункты Акшинского района